Лукиа́н  () — мужское имя; просторечная форма имени — Лукьян.


Носители, известные по имени 
 Лукиан (около 120—180) — древнегреческий писатель-сатирик.
 Лукиан (V век) — пресвитер в Кафар-Гамале (Палестина), писатель, автор сочинения «Epistola ad omnem ecclesiam, de revelatione corporis Stephani martyris».

Христианские святые 

 Лукиан, преподобномученик Антиохийский — пресвитер, богослов, один из первых редакторов Библии, память 15 октября.
 Лукиан — мученик из Бове, умучен вместе со своими спутниками Иулианом и Максимилианом в 290 году в Бове (современная Франция).
 Лукиан — мученик Никомедийский, память 26 октября, умучен вместе со Флорием и товарищи в 250 году.
 Лукиан — мученик Ливийский, память 24 декабря, умучен в Триполи вместе с Друзом, Метровием, Павлом, Феотимом (Theotimus) и Зиновием (Zenobius), год мучений неизвестен.

Церковные иерархи 
 Лукиан (Куценко) (род. 1965) — епископ Русской православной церкви.
 Лукиан (Пантелич) (род. 1950) — епископ Будимский Сербской православной церкви.

Примечания